

Sigle 
 Did Not Qualify – non qualificato, nelle statistiche di alcuni sport

Codici 
 DNQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deniliquin (Nuova Galles del Sud) (Australia)